Thomas Fowler peut désigner :
 Thomas Fowler (1735-1801), médecin anglais ;
 Thomas Fowler (1777-1843), inventeur anglais.